Национальный комитет по безопасности на транспорте (, KNKT) — индонезийское правительственное учреждение, занимающееся расследованием катастроф и других инцидентов на воздушном, наземном, железнодорожном и морском транспорте. Штаб-квартира комитета находится в Джакарте..

В состав Комитета входит комиссия по расследованию авиационных происшествий (, KPPKPU).

Комитет был создан в 1999 году указом президента страны. После проведения расследования комитет издаёт рекомендации, которые направлены на предотвращение повторения подобных аварий.

В описании принципов деятельности комитета подчёркивается, что единственной целью его работы является предотвращение инцидентов в будущем, а не определение чьей-либо вины или ответственности.

Расследования 
 Катастрофа Boeing 737 под Джокьякартой
 Катастрофа Boeing 737 в Медане
 Катастрофа Boeing 737 возле Сулавеси
 Катастрофа SSJ 100 на Салаке

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт комитета
 Официальный сайт комитета (Archive)
 Отчёты о расследованиях (Archive)

Организации по расследованию авиационных происшествий
Организации, основанные в 1999 году
Государственное устройство Индонезии